Tronzano puede referirse a:

 Tronzano Lago Maggiore, localidad y comune italiana de la provincia de Varese, región de Lombardía.
 Tronzano Vercellese, localidad y comune italiana de la provincia de Vercelli, región de Piamonte.